John Nash peut se référer à :
 John Nash (1752-1835), architecte britannique ;
  John Nash  (1893-1977), peintre anglais ;
 John Forbes Nash (1928-2015), mathématicien américain ayant reçu le prix Nobel d'économie en 1994 et le prix Abel en 2015, connu pour l'équilibre de Nash dans la théorie des jeux ;
 John Nash (né en 1949), baron Nash, homme politique britannique.